Großsteingrab Goldenbow steht für:

 Großsteingrab Goldenbow, anderer Name für ein Großsteingrab bei Neu Ruthenbeck, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Großsteingräber bei Ruthenbeck
 Großsteingräber bei Goldenbow, Großsteingräber bei Goldenbow, Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern